Сырутатурку (Сырута-Турку,  — «ледоходное озеро») — лимноним нганасанского происхождения в Таймырском Долгано-Ненецком районе:
 
 Сырутатурку — озеро в бассейне реки Логата.
 Сырутатурку — озеро в бассейне озера Таймыр.
 Сырутатурку — озеро в бассейне реки Большая Балахня.